A lista abaixo contém os principais títulos da história do Club Atlético Peñarol no futebol.

Futebol Profissional 

 Sob o nome de CURCC10px Campeão Invicto

Outros títulos

Internacionais 
Troféu Ágora: 2011
Copa Punta del Este: 1997
Hyundai Cup: 1996
Cagliari Cup: 1991
Cisina Tournament: 1985
"Ciudad de Sevilla" and "Ciudad de Marbella" Cups: 1985
Champions Gold Cup: 1985
IFA Shield: 1985
Colombes Tournament: 1984
Prensa Deportiva Tournament: 1983
Simón Bolívar Cup: 1983
Copa de Oro Tournament: 1982
Costa del Sol Cup, Spain: 1975
Costa del Sol Tournament: 1974, 1975
"Mohamed V" Cup: 1974
Transportes Aéreos Portugueses Cup: 1974
Confraternidad Deportiva Cup: 1973
Atlántico Sur Cup: 1972, 1973
Copa Principe Juan de España: 1972
Príncipe Juan de España Cup: 1972
Montevideo Cup: 1918, 1954, 1971
Cuadrangular in Mexico: 1957
Campeones Sudamericanos Juveniles Tournament: 1954 (torneio oficial AUF, foi convidado o Deportivo de La Coruña)
Caupolicán Trophy: 1943
Escobar-Gerona Cup: 1942
Omar Fontana Cup: 1937, 1941
Primavera Cup: 1937
Dorsa Cup: 1935
"La Tribuna Popular" Trophy: 1932
José Piendibene Cup: 1929
Mirurgia Cup: 1928
Ricardo Pittaluga Cup: 1928
Rioplatense Tournament: 1928
Cristal de Roca: 1927
Ministerio de Instrucción Pública Cup: 1927
Peñarol-Eintrach Cup: 1927
Club Español Cup: 1926
"El Imparcial" Trophy: 1925, 1926
Ñuñoa Cup: 1926
Sisley Trophy: 1926
Valparaiso Cup: 1926
Vitacca Cup: 1926
Alem Cup: 1925
Bórmida Cup: 1925
Forence Cup: 1925
Guillermo Davies Cup: 1925
Norberto Massone Cup: 1925
José Rovira Trophy: 1924
Municipio de Avellaneda Cup: 1923, 1924
Residentes en Córdoba Trophy: 1924
Senado de Buenos Aires Cup: 1924
Beisso Cup: 1923
Chery-Medina-Pérez Cup: 1923
Ernesto Barros Jarpa Cup: 1923
Intendente Municipal de Buenos Aires Cup: 1923
Procárceles Cup: 1923
Straumann Cup: 1923
Diario Crónica Cup: 1922
Francisco Ferraro Cup: 1922
Presidente Brum Cup: 1921, 1922
Ricardo Medina Cup: 1922
Honor Cup: 1909, 1911, 1918
"José Pedro Varela" Cup 1911: 1918
Tortoni Cup: 1918
"La Transatlántica" Cup: 1916
Tie Competition Cup: 1916
Estímulo Cup: 1909, 1910
Mantegani Cup: 1910

Nacionais 
Liguilla (12): 1974, 1975, 1977, 1978, 1980, 1984, 1985, 1986, 1988, 1994, 1997, 2004.
Competencia Tournament (13): 1936, 1941, 1943, 1946, 1947, 1949, 1951, 1953, 1956, 1957, 1964, 1967, 1986.
Honour Tournament (12): 1944, 1945, 1946, 1947, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1956, 1964, 1967.
Cuadrangular Tournament (10): 1952, 1955, 1957, 1959, 1960, 1963, 1965, 1966, 1968, 1970.
Tie Competition Cup (8): 1901, 1902, 1904, 1905, 1907, 1909, 1910, 1916.
Honour Cup (4): 1907, 1909, 1911, 1918.
Uruguayan Championship F.U.F. (1): 1924.
Liga Mayor (1): 1978.
Special Tournament (1): 1968.**Apertura (2): 1995, 1996.
Clausura (5): 1994, 1999, 2000, 2003, 2008.
Torneo Clasificatorio (2): 2001, 2002.

Peñarol

Club Atlético Peñarol
Penarol
Penarol